Vincent Carlier peut désigner :

 Vincent Carlier (1859-1917), homme politique français ;
 Vincent Carlier (1979-), footballeur français.